Biosynthese steht für:

 Biosynthese, in der Biochemie der Aufbau (Anabolismus) komplexer organischer Substanzen
 Biosynthese (Psychotherapie), in der Psychologie eine somatisch und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapieform von David Boadella
 in der Bioverfahrenstechnik den Einsatz von Mikroorganismen wie Hefen und Bakterien, um gewünschte Substanzen in Bioreaktoren in großer Menge herzustellen
 Proteinbiosynthese